Ahmed Bensouda (1920-2010), personnalité politique marocaine ;
 Fatou Bensouda (1961-), avocate gambienne, ministre de la justice, procureure à la Cour pénale internationale ;
 Mohammed Bensouda (1912-1970), personnalité politique marocaine; 
 Noureddine Bensouda (1963-), haut fonctionnaire marocain. 

Patronyme gambien
Patronyme marocain